Pejelagartero 1ra. Sección kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Pejelagartero 1ra. Sección (Plataforma), Tabasco, Huimanguillo, 
 Pejelagartero 1ra. Sección (El Arroyito), Tabasco, Huimanguillo, 
 Pejelagartero 1ra. Sección (Gpe. Victoria), Tabasco, Huimanguillo, 
 Pejelagartero 1ra. Sección (Chichonal), Tabasco, Huimanguillo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar